Straat Bangka (Sumatra), een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Sumatra and Bangka (Bangka-Belitung)
 Straat Bangka (Sulawesi), een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Sulawesi en Bangka (Noord-Sulawesi)